

Verbe 
Le verbe doubler peut désigner l'action de faire :
un doublage
un dépassement
une doublure

Nom propre 
 La Packard-Doubler House, maison américaine située dans le comté de Cuyahoga, dans l'Ohio, inscrite au Registre national des lieux historiques.

Voir aussi